Гран-при Австрии 1979 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Гонка прошла 12 августа 1979 года на трассе Остеррайхринг.

Жиль Вильнёв блестяще прорвался с пятого места на первое на старте гонки, но уже на четвёртом круге его опередил Алан Джонс. Гонщик «Вильямса» одержал уверенную победу, ставшую второй подряд для австралийца и третьей подряд для его команды. Рене Арну вновь не смог реализовать мощность мотора своего «Рено» — завоевав поул и быстрейший круг, французский гонщик был на финише лишь шестым.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Жиль Вильнёв

4-54 Алан Джонс

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии